šesti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2006./07. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 nkposavacruscica.wordpress.com  
 nk-maksimir.hr, Cro nogomet

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

2. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 "Glas Istre", 2006. godina  
 "Glas Istre", 2007. godina  
<ref> [https://glasistrenovine.hr/arhiva-tiskanog-izdanja/pregled/2007/6/4/1 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 150, god. LXIV, izdano 4. lipnja 2007., str. 24 (sport')] (26. kolo i ljestvica), preuzeto 30. prosinca 2019. </ref> "Glas Istre"'', 4. lipnja 2007.

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 lokalni-nogomet.com 
 Glas Podravine

2. ŽNL Osječko-baranjska

Beli Manastir

Đakovo

Našice 

 Izvori: 
 Omladinac Niza

Osijek

Prvi dio

Skupina A

Skupina B 

 Izvori: 
 nk-maksimir.hr, Cro nogomet

Drugi dio

Liga za prvaka

Valpovo - Donji Miholjac

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 70 godina nogometa u Vidovcima i Dervišagi

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

Kutina - Novska / NS Kutina 
 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

NS Sisak 

 Izvori: 
 Petrinjski list

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 Vinkovački list 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

NS Vukovar 

Izvori: 
 HNK Borovo, pregled po sezonama 
 HNK Borovo, rezultati 2006./07.

NS Županja 

 Izvori: 
 Vinkovački list 
 NK Slavonac Gradište, monografija 
 NK Slavonac Gradište, ljestvica 
 NK Slavonac Gradište, rezultati

2. ŽNL Zadarska

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NL Hvar

Poveznice 
 1. HNL 2006./07.
 2. HNL 2006./07.
 3. HNL 2006./07.
 4. HNL 2006./07.
 5. rang HNL-a 2006./07.
 7. rang HNL-a 2006./07.
 8. rang HNL-a 2006./07.
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Izvori 
  

2006-07
 6